Би́тва за Москву́, Моско́вская би́тва:
 Битва за Москву — битва периода Смутного времени, в 1612 году.
 Битва за Москву (Московская битва) — битва Великой отечественной войны (1941—1942).
 «Битва за Москву» — художественный фильм, снятый в 1985 году.

См. также 
 Поход на Москву (Московский поход ВСЮР) — военный поход белогвардейских войск против РСФСР в 1919 году.
 Осада Москвы